Тюркгейм (Türkheim) — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Тюркгейм, Иоганн фон (Johann von Türckheim; 1778—1847) — австрийский государственный деятель и писатель.
 Битва у Тюргейма (Battle of Turckheim; 5 янв. 1675) — сражение 1-й нидерландской войны.

Примечания

См. также 
 Тюркхайм (значения)